Michaël I van Alexandrië (koptisch), koptisch patriarch van Alexandrië (743-767)
 Michaël I Rangabe, keizer van Byzantium (811-813)
 Michaël I van Alexandrië (Grieks), Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (860-870)
 Michaël I de Grote (+1199), patriarch van Antiochië (1166-1199)
 Michaël I Komnenos Doukas (1175-1214), eerste despoot van Epirus (1205-1214)
 Michaël I van Rusland (1596-1645), tsaar van Rusland (1613-1645)
 Michaël I van Portugal (1802-1866), koning van Portugal (1828-1834)
 Michaël I van Roemenië (1921-2017), koning van Roemenië (1927-1930, 1940-1947)